Dobell est un patronyme porté notamment par :

 Richard Reid Dobell (1837-1902), homme d'affaires et homme politique fédéral du Québec ;
 William Dobell (1899-1970), peintre et sculpteur australien.